Chez Ayn Rand, l’objectivisme est une philosophie proche du libertarianisme.
 En littérature, l’objectivisme est un  courant de la recherche poétique contemporaine.